Klasyfikacja medalowa Letnich Igrzysk Olimpijskich 2008 przedstawia zestawienie zdobyczy Narodowych Komitetów Olimpijskich podczas zawodów olimpijskich Pekin 2008. Do zdobycia były 302 komplety medali w tyluż dyscyplinach, o które walczyło 11 526 zawodników z 204 państw w konkurencjach, które rozegrane zostały między 9 a 24 sierpnia 2008 roku.

W konkurencji bieg kobiet 200 m rozdane zostały dwa srebrne medale.

W czterech dyscyplinach sportowych rozdano po dwa brązowe medale. Były to zapasy, boks, judo oraz taekwondo.

Poniższa tabela zawiera zestawienie medali według stanu z 1 stycznia 2022.

Legenda:

Zobacz też 
 Klasyfikacja medalowa Letnich Igrzysk Paraolimpijskich 2008

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Klasyfikacja medalowa letnich igrzysk olimpijskich